Вячесла́в Алексе́евич (Николаевич) Андрею́к (11 апреля 1945, Москва, СССР — 23 февраля 2010, там же) — советский футболист, мастер спорта СССР (1964).

Биография 
Воспитанник секции СЮПа (Москва).

В 1963 году играл за «Спартак» (Могилёв). В середине сезона того же года вернулся в Москву и играл на позиции защитника в московском «Торпедо». Чемпион СССР 1965 года. Серебряный призер чемпионата СССР (1964). Финалист Кубка СССР (1966).

Один раз входил в число «33 лучших футболистов СССР» (1966 — № 3 среди правых крайних защитников).

В 1968 году играл за «Уралмаш». Помог свердловскому клубу подняться в высшую лигу чемпионата СССР по футболу.

Провёл за сборную СССР 2 матча — с командами ГДР (2:2) и Италии (1:0 в пользу СССР).

Скончался 23 февраля 2010 года в Москве. Похоронен на Щербинском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Урал»
Мастера спорта СССР
Похороненные на Щербинском кладбище